Harley Quinn – personaggio DC Comics
 Harley Quinn – serie televisiva animata
 Harley Quin – protagonista di alcuni racconti di Agatha Christie
 Harley Quinn – pseudonimo di Bailey Jay, attrice pornografica e conduttrice radiofonica statunitense transessuale
 Harley Quinn: Birds of Prey – altro nome con cui è noto Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, film del 2020 diretto da Cathy Yan

Pagine correlate 
 Harley
 Harlequin